Леонид Пономарёв: Пономарёв, Леонид Иванович (1937—2019) — российский физик, специалист в области ядерной физики и квантовой механики, академик РАН (2016).
 Пономарёв, Леонид Ипполитович (1885—1962) — учёный-филолог, педагог, музеевед и архивист, специалист по истории русской литературы.